Andong bezeichnet:

 Andong, eine Stadt in Südkorea
 Dandong, ehemals Andong, eine Stadt in der Volksrepublik China
 Andong (Provinz), eine ehemalige Provinz in China
 Andong (Cixi), eine Großgemeinde der Stadt Cixi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Andong (Xincheng), eine Gemeinde im Kreis Xincheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Andong (Südsudan), ein Dorf im Südsudan

Siehe auch:
 Talsperre Andong, Talsperre in Südkorea